Remo peut faire référence à :

Patronyme 
 Remo, mafioso membre de la Famille Lucchese,
 Remo Fernandes (né en 1953), un chanteur indien,
 Remo Fischer (né en 1981), un skieur suisse,
 Remo Forlani (1927 - 2009), un écrivain français,
 Remo Giazotto (1910 - 1998), un musicologue italien,
 Remo Lederer, un sauteur à ski allemand ;
 Remo Pisani, un acteur américain,
 Remo Ruffini (né en 1942), physicien italien ;
 Remo Ruffini, homme d'affaires italien ;

Toponyme 
 San Remo Apartments, un gratte-ciel new-yorkais,
 étymologie populaire de Sanremo, une ville italienne où se déroule le festival de Sanremo, étymologie plus probable étant Romolo.

Fiction 
 Remo Williams, un personnage des romans L'Implacable et du film Remo sans arme et dangereux,
 À San Remo : film français de 2004 ;

Sport 
 Clube do Remo, un club de football brésilien,
 Milan-San Remo, course cycliste italienne ;

Entreprise 
 Remo, une marque américaine d'instruments de musique spécialisée dans les percussions.

Divers 
 Remo (pomme), un cultivar de pomme ;
 Remo, une langue austroasiatique parlée en Inde ;
 Remo, un peuple du Pérou ;
 Remo, un sous-marin de la classe R, en service dans la Regia Marina pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme